Шматько — українське прізвище.

 Шматько Володимир Петрович — український управлінець, громадсько-політичний діяч.
 Шматько Леонід Олександрович (1917—1981) — радянський український живописець, художник монументального мистецтва.
 Шматько Микола Гаврилович (1943) — український скульптор, художник.

Див. також 
 Шмітько
Українські прізвища